Корби:

 Корби — промышленный город и административный район в английском графстве Нортгемптоншир.
 Корби — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Корби — бывшее бенедиктинское аббатство во Франции.
 Корби — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Корби — озеро в Муезерском районе Карелии.
 «Корби Таун» — английский футбольный клуб из города Корби, Нортгемптоншир.
 Майкл Корби (род. 1945) — британский клавишник и гитарист, который был лидером мейн-рок-группы 1970-х годов «The Babys».
 Корби, Майкл (род. 1940) — английский и британский сквошист и хоккеист на траве.
 Корби, Эллен (1911—1999) — американская актриса.